Stati Uniti d'America
 South Valley – città della Contea di Cattaraugus, New York
 South Valley – census-designated place della Contea di Bernalillo, Nuovo Messico
Videogiochi
 South Valley Roleplay – Noto server di GTA San Andreas Roleplay italiano